Take Me to the Land of Hell — пятнадцатый студийный альбом японской авангардной художницы и певицы Йоко Оно, изданный 17 сентября 2013 года лейблом Chimera Music.

Об альбоме 
Ровно за год до выпуска пластинки сын певицы — Шон Леннон, используя основные методы интернет-маркетинга: , объявил о сотрудничестве Йоко с рядом деятелей музыкальной индустрии, для записи новой работы. Среди них были: Юка Хонда, Кристофер Аллен, Томас Бартлетт, Ленни Кравиц, Ме́ррилл Га́рбус и другие.

Большая часть треков создавалась в конце 2012 года. Оно часто делилась впечатлениями о проделанной работе в СМИ. Она отмечала, что запись Take Me to the Land of Hell сближала её с сыном, открывала новые рамки искусства, помогала забыть бытовые проблемы.

В феврале 2013 года Шон Леннон заявил об окончании работы над альбомом; позже написал в Твиттере о намеренности приурочить издание пластинки к юбилею матери. В июле того же года он выкладывает сингл «Moonbeams» для бесплатного скачивания пользователям, сделавшим предзаказ альбома. Впоследствии, таким же образом сливает всю работу по несколько композиций с августа до релиза Take Me to the Land of Hell в виде цифровой дистрибуции 17 сентября. На физическом носителе пластинка поступила в продажу 19 сентября.

Музыкальная критика тепло приняла новую работу певицы. Практически все журналисты выделили: вычурность, драйв, самоиронию и эмоциональную возвышенность, присущие восьмидесятелетней певице. Но тем не менее вышеперечисленные качества альбома называли искренними, что является крайне нехарактерным среди современной селебрити-культуры.

Список композиций

Примечания 

Йоко Оно
Plastic Ono Band